KNO steht für:
 KNO Verlagsauslieferung, ein Buchgroßhändler in Stuttgart
 Kommendör av Nordstjärneorden, Kommandeur des Nordstern-Ordens
 Flughafen Kuala Namu (Medan) (IATA-Code), internationaler Flughafen Kuala Namu in Indonesien
 Bahnhof Norf (DS100-Code), S-Bahnhof der Stadt Neuss an der linksniederrheinischen Strecke
 Bezeichner des Gens, das COL18A1 (Kollagen Typ XVIII, alpha 1) codiert

kno steht für:
 Kono (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mandesprache in Sierra Leone

Siehe auch:
 KNO3 (Kaliumnitrat)

KNO